Ratti, gli appartenenti alla famiglia Rattus

Araldica 
 Ratti – nobile famiglia italiana attestata a Villafranca Piemonte, Cherasco, Nizzardo-Torino, Milano e Roma.

Geografia
 Bivacco Achille Ratti – bivacco in Valle d'Aosta
 Forte Casa Ratti – fortezza in comune di Arsiero, in provincia di Vicenza
 Isola dei Ratti – isola in comune di Carloforte, in Sardegna
 Ratti – torrente della provincia di Sondrio
 Torre Ratti – frazione di Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria
 Castello di Torre Ratti
 Valle dei Ratti – valle della provincia di Sondrio

Persone
 Papa Pio XI – nato Achille Ratti – 259º vescovo di Roma e pontefice della Chiesa cattolica (1857-1939)
 Agostino Ratti – pittore italiano
 Alfredo Ratti – calciatore italiano
 Antonio Ratti – imprenditore italiano
 Aristide Ratti – ciclista su strada italiano
 Carlo Giuseppe Ratti – pittore italiano, figlio di Agostino
 Carlo Ratti – architetto e ingegnere italiano
 Carlo Ratti – calciatore italiano
 Eddy Ratti – ciclista su strada italiano
 Edoardo Ratti – calciatore italiano
 Eugenia Ratti – soprano italiano
 Ferruccio Ratti – calciatore italiano
 Filippo Walter Ratti – regista e sceneggiatore italiano
 Francesco Ratti – docente universitario e politico italiano
 Gabriele Ratti – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Ignazio Nasalli-Ratti – cardinale italiano
 Giancarlo Ratti – attore italiano
 Lorenzo Ratti – compositore e organista italiano
 Marco Ratti – bassista e contrabbassista italiano
 Nicola Ratti – archeologo e storico italiano
 Remigio Ratti – economista svizzero
 Umberto Ratti – calciatore italiano
 Vittorio Ratti – alpinista e partigiano italiano

Unità di peso
Ratti – Unità di peso usata nella monetazione indiana del Medioevo islamico.

Altro
 Ratti matti – serie televisiva animata

Pagine correlate 
 Topi

Altri progetti